A480 può riferirsi a:
 A480 – autostrada francese
 A480 – autostrada tedesca